Le sigle MLD peut désigner :
 le modèle logique des données, une composante de la méthode Merise
 les initiales de Margarita Louis-Dreyfus, femme d'affaires russe née en 1962
 le code OACI de la compagnie aérienne Air Moldova
 Mal dit
Leucodystrophie Métachromatique
 Multicast Listener Discovery